Barsham peut désigner :
 Barsham, dans le comté du Suffolk
 Barsham, dans le comté de Norfolk